Franz Wiegele peut faire référence à :

 Franz Wiegele (1965-), un sauteur à ski autrichien
  (1887-1944), peintre aurichien